Caro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Alfredo Caro
 José Aristida Alfredo Caro